La landgravina Ana Sofía de Hesse-Darmstadt (Marburgo, 17 de diciembre de 1638 - Quedlinburg, 13 de diciembre de 1683) fue una noble alemana, quien reinó como Princesa-Abadesa de Abadía de Quedlinburg bajo el nombre de Ana Sofía II.

Biografía 
Ana Sofía era hija del landgrave Jorge II de Hesse-Darmstadt (1605-1661) y de su esposa, la duquesa Sofía Leonor de Sajonia (1609-1671), hija del elector Juan Jorge I de Sajonia y de Magdalena Sibila de Prusia. Fue criada como luterana, recibió una buena educación y creció para ser estricta religiosa.

Como escritora 

En 1655, a la edad de 17 años, Ana Sofía entró en la abadía de Quedlinburg. En 1658, Ana Sofía publicó un libro de meditaciones espirituales llamado Der treue Seelenfreund Christus Jesus. En un principio, los teólogos luteranos lo consideraron un libro sospechoso. Argumentaban que el libro igualaba a hombres y mujeres, pero finalmente fue aprobado. Ana Sofía justificó su obra como era normal en el siglo XVII, diciendo que era la voluntad de Dios. Siendo abadesa y luterana al mismo tiempo, Ana Sofía defendió su elección de permanecer soltera en su libro. Su himno Rede, liebster Jesu, rede fue traducido como  Habla, Oh Señor, Tu Siervo Escucha.

Como monja y abadesa 

Ana Sofía tuvo una crisis de fe después que su hermana, la Landgravina Isabel Amalia de Hesse-Darmstadt, se convirtiera al Catolicismo. Pensó en abandonar Quedlinburg y seguir el ejemplo de su hermana, pero en el último momento cambió de pensamiento.

A pesar de sufrir de "tos crónica", Ana Sofía fue elegida para suceder a la Princesa-Abadesa Ana Sofía I, en 1681. La nueva princesa-abadesa seleccionó a Ana Dorotea de Sajonia-Weimar como su coadjutora en 1683. Ana Sofía II murió ese mismo año, después de solo dos años de reinado y fue sucedida por Ana Dorotea.

Ancestros

Referencias 

Landgravinas de Hesse-Darmstadt
Casa de Hesse-Darmstadt
Escritoras de Alemania
Escritores de Alemania del siglo XVII
Abadesas de Quedlinburg del siglo XVII
Luteranos de Alemania
Nacidos en Marburgo